

Вортем — місто, штат Техас
 Вортем — переписна місцевість, штат Міссурі